Almino Afonso – comune brasiliano nello Stato del Rio Grande do Norte
 Almino Álvares Afonso (1840-1899) – politico e senatore brasiliano
 Almino Monteiro Álvares Afonso (1929) – politico e senatore brasiliano, ministro del Lavoro e della Previdenza sociale